Bhavnagar (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Bhavnagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhavnagar